У́льпия () — древнеримское женское имя, производное от мужского имени Ульпий ():

 Ульпия Северина — жена римского императора Аврелиана, августа (270—275 гг.).
 Ульпия Марциана — старшая сестра римского императора Траяна.
  — бабушка императора Адриана.
 Ульпия Кандидия — святая мученица (конец III — начало IV века).

Топонимы 
 Ульпия Траяна — столица и крупнейший город Римской Дакии.
 Колония Ульпия Траяна — древнеримский город на территории современного немецкого города Ксантен.

Другие значения 
 Базилика Ульпия — общественное здание в форуме Траяна в Древнем Риме.
 Ульпия Виктрикс — XXX «Победоносный Ульпиев» легион Древнего Рима.

См. также 
 Ульпиана